Татьяна Сорокина:
 Сорокина, Татьяна Анатольевна — депутат Верховного совета СССР 11-го созыва.
 Сорокина, Татьяна Ивановна (род. 1970) — российская оперная и эстрадная певица, актриса, общественный деятель.